Рикаурте () — испаноязычный топоним.

Венесуэла 
 Рикаурте — муниципалитет в штате Кохедес.

Колумбия 
 Рикаурте — провинция в департаменте Бояка.
 Рикаурте — город и муниципалитет в департаменте Кундинамарка.
 Рикаурте — город и муниципалитет в департаменте Нариньо.